A105 Peut faire référence à :

Automobiles 
 Austin A105 Westminster, une automobile du constructeur britannique Austin ;
 Austin A105 Vanden-Plas, une automobile du constructeur britannique Austin.

Autoroutes 
  Autoroute allemande A105, autoroute urbaine à Berlin ;
  Autoroute française A105, raccordement Nord à la Francilienne ;
  Autoroute russe A105, autoroute d’accès à l’Aéroport de Moscou-Domodedovo.